A légcső két teljesen különböző állatcsoport légzőszervének része. Latinos alakjában trachea.

 Légcső, a szárazföldi gerincesekre jellemző légcső
 Légcső, az ízeltlábúak tracheája
 megtévesztően tracheának nevezik a növények nedvszállító rendszerében lévő szervet